Тюменевка — деревня в Знаменском районе Тамбовской области. Входит в состав Покрово-Марфинского сельсовета.

География 
Деревня находится в центральной части региона, в лесостепной зоне, при автодороге .

Климат 
Климат характеризуется как умеренно континентальный, относительно сухой, с тёплым летом и холодной продолжительной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет около 550 мм, из которых большая часть выпадает в тёплый период. Снежный покров устанавливается в середине декабря и держится в течение 138 дней.

История 
В исповедной росписи по селу Покрово-Марфино за 1863 год упоминаются крестьяне помещика Дмитрия Тюменева. Таким образом, деревня получила своё название от фамилии помещиков. 

Деревня Тюменевка упоминается в епархиальных сведениях 1911 года. В то время в ней числилось 53 крестьянских двора с населением: мужского пола — 163, женского пола — 80 человек. 

В 1996 г. посёлки Тюменевский-1-й, Тюменевский и деревня Тюменевка, объединены в единый пункт с наименованием деревня Тюменевка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Знаменского района (Тамбовская область)